Guradze ist der Familienname folgender Personen:

Hans Guradze (1861–1922), deutscher Bildhauer und Grafiker
Heinz Guradze (1898–1976), deutscher Jurist, Ministerialrat und Hochschullehrer